Маруашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Маруашвили, Георгий Минаевич (1910—1989) — советский учёный.
 Маруашвили, Леван Иосифович (1912—1992) — грузинский физикогеограф.
 Маруашвили, Сергей Калистратович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.